Kule bezeichnet folgende Orte:

 Kule (Botswana), Dorf in Botswana
 Kule (Woiwodschaft Łódź), Siedlung in der polnischen Woiwodschaft Łódź
 Kule (Woiwodschaft Schlesien), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Schlesien
 Kule (Fluss), Fluss in Ghana

Kule ist der Familienname folgender Personen:

 Dhori Kule (* 1957), albanischer Professor für Ökonomie

Siehe auch:
 Kuhle
 Kul
 Kuhl
 Kulle